La saison 2008 du Championnat de Norvège de football était la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Les 14 clubs de l'élite jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour. À partir de la saison prochaine, 16 clubs participent à la première division : il y aura donc une relégation directe pour trois promotions, plus un barrage entre le  de D1 et le  de D2.

C'est le Stabaek Fotball qui termine en tête du championnat cette année et devient champion de Norvège. C'est le premier titre de champion de Norvège de son histoire.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Tippeligaen se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est l'Aalesunds FK,  de première division, qui affronte le Sogndal IL, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Norvège de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2008
Championnat Norvege Football D1
Norvege D1